Тази страница показва класирането и резултатите в група G от квалификациите за Европейското първенство по футбол 2008.

Класиране 

Бележки относно класирането:
 Албания и Словения имат равен баланс в директните мачове помежду им и затова са класирани според общата им голова разлика:
 Албания – 12:18 (-6)
 Словения – 9:16 (-7)

Класирали се отбори:
 Румъния си осигурява участие на Евро 2008 на 17 октомври 2007 г. след победата си с 2-0 над Люксембург и равенството 1-1 между Албания и България и става четвъртият отбор от целия квалификационен цикъл, който се класира на първенството.
 Холандия си осигурява участие на Евро 2008 на 17 ноември 2007 г. след победата си с 1-0 над Люксембург и става деветият отбор от целия квалификационен цикъл, който се класира на първенството.

Резултати

Голмайстори 
В долната таблица са изредени имената на всички футболисти, които отбелязват 3 или повече гола в тази квалификационна група.

Европейско първенство по футбол 2008